La prova dels 5km masculí al Campionat del Món de natació de 2015 se celebrà a Rússia el 25 de juliol.

Resultats 
La cursa va començar a les 13:00.

Referències 

05 masculi